Mazanka – polskie nazwisko
 Mazanka – instrument
 Mazanka, Paweł (ur. 1960) – polski duchowny katolicki

Zobacz też 
 Mazanki
 Mazanek

Strony ujednoznaczniające